Mount Wells ist der Name folgender Berge:

 Mount Wells (Antarktika) in der Ross Dependency, Antarktika
 Mount Wells (Western Australia) in Western Australia, Australien